

Òperes 
 Ezio (Conforto), òpera de Nicola Conforto
 Ezio (Gazzaniga), òpera de Giuseppe Gazzaniga
 Ezio (Gluck), òpera de Christoph Willibald Gluck
 Ezio (Händel), òpera de Georg Friedrich Händel
 Ezio (Metastasio), llibret de Pietro Metastasio
 Ezio (Traetta), òpera de Tommaso Traetta
 Ezio (Mortellari), òpera de Michele Mortellari (1777).
 Ezio (Alessandri), òpera de Felice Alessandri (1767).
 Ezio (Vento), òpera de Mattia Vento.
 Ezio (Guglielmi), òpera de Pietro Alessandro Guglielmi

Personatges ficticis 
 Ezio Auditore da Firenze, de la saga de videojocs Assassin's Creed.